Booking steht für
 Booking (2009), Filmtitel
 Booking Holdings, US-Online-Reiseportale
 Booking.com, Website für Reise und Buchungen
 Blind Booking, Buchungsform 
 Die Buchung eines Künstlers über eine Bookingagentur, siehe Künstleragentur 

Siehe auch:
Joint Automated Booking System
Theater Owners Booking Association